Stor-Daltjärnen kan syfta på:
Stor-Daltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,1 ha)
Stor-Daltjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,64 ha)

Se även
Daltjärn